Normandy – esonimo inglese di Normandia

 Regno Unito
 Normandy – parrocchia civile del Surrey
 Stati Uniti d'America
 Normandy – città della Contea di St. Louis, Missouri
 Normandy – città della Contea di Bedford, Tennessee

Altri progetti